Центра́льный райо́н (с 1935 до 1961 годы — Ста́линский район) — один из старейших внутригородских районов Челябинска. В настоящее время занимает центральную и западную часть города. Омывается Шершнёвским водохранилищем и рекой Миасс. Из территорий, относившихся к Сталинскому, а затем Центральному району, были выделены Металлургический, Центральный и Курчатовский районы.

Состав района 
В состав района входят парк культуры и отдыха имени Гагарина и Шершнёвский лесопарк, пешеходная улица Кирова, парк Алое поле, зоопарк — любимые места отдыха горожан. Центральный район в целом изобилует достопримечательностями. Тут находится старейшая улица города, ныне именуемая улицей Труда, на ней располагаются здания XIX века постройки. Так же в Центральном районе находятся объекты культурного наследия Российской Федерации: Дом В. Г. Жуковского, кинотеатр «Знамя», Особняк Архипова и многие другие.
Здесь же некогда стояла и Челябинская крепость, сейчас на её месте краеведческий музей.В состав района также входит микраройон ''Парковый-2''. В районе располагается большинство административных организаций, управляющих городом.

Статус района 
С 2014 г. является муниципальным образованием (внутригородским районом) и имеет свой совет депутатов в составе 20 человек.

Население 

По состоянию на 1 января 2000 года население района составляло 100 тыс. человек, площадь 44 км².

Основные улицы 
 Проспект Ленина
 Свердловский проспект
 Улица Энгельса
 Улица Кирова
 Улица Сони Кривой
 Улица Энтузиастов
 Улица Пушкина
 Улица Васенко
 Улица Карла Либкнехта
 Улица Худякова
 Улица Коммуны
 Улица Труда

Образование

Высшие учебные заведения 
 Южно-Уральский государственный медицинский университет
 Челябинская государственная агроинженерная академия
 Челябинский государственный педагогический университет
 Южно-Уральский государственный университет

Средние специальные учебные заведения 
 Челябинский автотранспортный техникум
 Челябинский радиотехнический техникум
 Челябинский базовый медицинский колледж

Культура 
 ОГБУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки»
 ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
 ОГБУК «Челябинское государственное концертное объединение»
 Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный центр Всероссийского общества слепых
 МАУДОД «Дворец пионеров и школьников им. Н.Крупской»
 Кинокомплекс «Киномакс-Урал»
 МУК Кинотеатр «Знамя»
 ОГБУК «Челябинский государственный музей изобразительных искусств»
 ОГБУК «Челябинский государственный краеведческий музей»
 ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека»
 ГКУК «Челябинская Областная детская библиотека им. В.В. Маяковского»
 МКУК «Централизованная библиотечная система города Челябинска» Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
 МУК «Центральная городская библиотека им. М.А. Горького»

Промышленные предприятия 
 ОАО «Макфа»
 ОАО «Челябинский радиозавод „Полёт“»
 ОАО «Хлебпром»
 ООО «ПЛАНАР»
 ООО  «Поликом»

Примечания

Ссылки 
 Администрация Центрального района г. Челябинска — Официальный сайт
 

 
Районы Челябинска